Praemunire bezeichnet:

Praemunitio
Praemunire facias